Бойский яраш  — яраш в венгерском медье Баранья. Административный центр — Бой.

История 
Образован в результате административно-территориальной реформы 2013 года из части бывшего Мохачского района.

Состав

Примечания 

Яраши Бараньи